Nositelky jména Marie Klementina Habsbursko-Lotrinská:
 Marie Klementina Habsbursko-Lotrinská (1777) († 1801) – provdaná kalabrijská vévodkyně
 dcera císaře Leopolda II. a manželka pozdějšího krále obojí Sicílie Františka I.
 Marie Klementina Habsbursko-Lotrinská (1798) († 1881) – provdaná salernská vévodkyně
 dcera císaře Františka I. a manželka vévody Leopolda Salernského